

Cinema 
 Marijuana: The Devil's Weed (Marihuana) – film del 1936 diretto da Dwain Esper
 Marijuana (Big Jim McLain) – film del 1952 diretto da Edward Ludwig

Musica 
Marijuana – EP dei Brujeria del 2000

Televisione 
Marijuana: America illegale (Weed Country) – programma televisivo statunitense

Altro 
Marijuana –  infiorescenze femminili essiccate delle piante di Cannabis